Национальный чемпионат I 1956 () — очередной сезон чемпионата Венгрии по футболу. Чемпионат не был завершён из-за Венгерского восстания 1956 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1956
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1956 году